Lara Arruabarrena e Irina-Camelia Begu erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di partecipare con compagne diverse. La Begu ha partecipato in coppia con Ioana Raluca Olaru perdendo in semifinale contro Kiki Bertens e Johanna Larsson, mentre la Arruabarrena ha fatto coppia con Andreja Klepač. Le due hanno conquistato il titolo battendo in finale Bertens e Larsson per 2-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (campionesse)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (finale)

  Irina-Camelia Begu /  Ioana Raluca Olaru (semifinale)
  Kimiko Date-Krumm /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

Wildcard 

  Choi Ji-hee /  Lee So-ra (primo turno)

  Han Sung-hee /  Hong Seung-yeon (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2015
WTA Tour 2015